Девяность четвёртая дивизия

 94-я стрелковая дивизия СССР (1945)
 94-я гвардейская стрелковая дивизия СССР
 94-я пехотная дивизия (США) США
 94-я пехотная дивизия (вермахт) Германии

См. также 
 95 дивизия